Pierre Noël peut désigner :
 Pierre Noël (1763-1796), général de la Révolution et de l'Empire ;
 Pierre Noël (1903-1981), peintre officiel de la Marine.